Якоб Рёйсдал:
 Якоб ван Рёйсдал (1628/29-1682)
 Рёйсдал, Якоб Саломонс ван (1629/30-1681), сын предыдущего